Mały Przysłop (996 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim
 Mały Przysłop (1165 m) – szczyt w Tatrach Bielskich